Världsmästerskapet i ishockey 1983 var det 49:e världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 60:e Europamästerskapet i ishockey. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-VM. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Dortmund, Düsseldorf och München, i dåvarande Västtyskland under perioden 16 april–2 maj 1983.
B-VM i Tokyo, Japan under perioden 21–31 mars 1983.
C-VM i Budapest, Ungern under perioden 11–20 mars 1983.

Det var 24 lag anmälda till VM. De åtta bästa lagen spelade A-VM, de åtta näst bästa lagen spelade B-VM, medan de sista åtta lagen spelade C-VM.

A-VM genomfördes med samma spelform som föregående år. Dock med en del förändringar. För det första återinfördes en nedflyttningsomgång som spelades för att avgöra vilket lag som flyttades ner till B-VM. För det andra så fördes inte poäng och målskillnad med från den inledande omgången för de som tagit sig till mästerskapsomgången, dock följde poäng och målskillnad med till nedflyttningsomgången. Sovjetunionen kritiserade nyordningen med att inte erövrade poäng och mål följde med till nästa omgång.

Sovjetunionen blev världsmästare för 19:e gången och erövrade samtidigt sin 22:a europamästerskapstitel. Tjeckoslovakien erövrade silvermedaljerna och Kanada bronsmedaljerna.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

A-VM 

Efter en inledande omgång, där de åtta lagen spelade alla-mot-alla, fortsatte de fyra bäst placerade lagen i mästerskapsomgången om placeringarna 1–4, medan de fyra övriga lagen spelade vidare i nedflyttningsomgången om placeringarna 5–8. Poäng och målskillnad från den inledande omgången fördes inte med till mästerskapsomgången, vilket det dock gjordes för nedflyttningsomgången.

Inledande omgång

Nedflyttningsomgång 
De fyra sämst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om att undgå att flyttas ned i B-gruppen. De intjänade poängen och målskillnaden från den inledande omgången flyttades med till nedflyttningsomgången.

Samtliga matcher spelades i München.

Mästerskapsomgång 

De fyra bäst placerade lagen från den inledande omgången spelade alla-mot-alla om världsmästerskapstitel och placeringar 1–4. Poängen och målskillnad från den inledande omgången flyttades inte med till mästerskapsomgången, alla lag startade från noll poäng och 0–0 i målskillnad.

Alla matcher spelades i München.

EM 

EM-medaljer delades ut till de från Europa deltagande lagen.

B-VM 

B-världsmästerskapet spelades i Tokyo, Japan. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1985 och om att undgå de två nedflyttningsplatserna till C-VM 1985.

C-VM 

C-världsmästerskapet spelades i Budapest i Ungern. De åtta lagen spelade om två uppflyttningsplatser till B-VM 1985.

Skytteliga

Total slutställning

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Vladislav Tretjak, Sovjetunionen
Back: Aleksej Kasatonov, Sovjetunionen
Forward: Jirí Lala, Tjeckolovakien

All star team 
Målvakt: Vladislav Tretjak, Sovjetunionen
Backar: Vjatjeslav Fetisov, Sovjetunionen; Aleksej Kasatonov, Sovjetunionen.
Forwards: Vladimir Krutov, Sovjetunionen; Igor Larionov, Sovjetunionen; Sergej Makarov, Sovjetunionen.

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Vladislav Tretjak, Vladimir Mysjkin, Sergei Babinov, Zinetula Biljaletdinov, Jurek Gimajev, Vladimir Subkov, Aleksej Kasatonov, Vasilij Pervukhin, Vjatjeslav Fetisov, Andrej Khomutov, Valerij Vassiljev, Viktor Zjlutkov,  Sergej Kapustin, Vladimir Krutov, Igor Larionov, Sergej Makarov, Sergej Sjepelev, Aleksandr Maltsev, Helmuts Balderis, Sergej Starikov, Alexander Skvorzov

Sverige 
Målvakter: Pelle Lindbergh (Philadelphia Flyers), Göte Wälitalo (IF Björklöven)
Backar: Peter Andersson (IF Björklöven), Bo Ericson (Södertälje SK), Thomas Eriksson (Djurgården Hockey), Peter Loob (Färjestads BK), Roger Hägglund (IF Björklöven), Mats Waltin (Djurgården Hockey), Tommy Samuelsson (Färjestads BK), Mats Thelin (AIK Ishockey)
Forwards: Thom Eklund (IF Björklöven), Roland Eriksson (Leksands IF), Jan Erixon (Skellefteå AIK), Bengt-Åke Gustafsson (Washington Capitals), Leif Holmgren (AIK Ishockey), Kent Johansson (Djurgården Hockey), Tommy Mörth (Djurgården Hockey), Mats Näslund (Montreal Canadiens), Jörgen Pettersson (St. Louis Blues), Thomas Rundqvist (Färjestads BK), Peter Sundström (IF Björklöven), Håkan Södergren (Djurgården Hockey)
Förbundskapten: Anders Parmström

Externa länkar

Källor 
 Passion Hockey

1983 i Japan
1983 i Ungern
1983 i Västtyskland
Internationella ishockeytävlingar i Japan
Internationella ishockeytävlingar i Ungern
Internationella ishockeytävlingar i Västtyskland
Ishockeysäsongen 1982/1983
1983
Internationella sportevenemang i Budapest
Sportevenemang i Tokyo
Sportevenemang i Düsseldorf
Sportevenemang i München
Sportevenemang i Dortmund
Budapest under 1900-talet
München under 1900-talet
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan
Dortmund under 1900-talet
Düsseldorf under 1900-talet